Hyperes () ist der Name folgender Personen der griechischen Mythologie:

 Hyperes (Sohn des Poseidon), König von Troizen
 Hyperes (Sohn des Lykaon), eponymer Heros der Stadt Hyperasia in Achaia
 Hyperes (Sohn des Melas), nach ihm war die Quelle Hypereia in Pherai in Thessalien benannt